Kvarnsjön kan syfta på ett antal insjöar

Kvarnsjöarna länkar hit, för naturreservatet, se: Kvarnsjöarnas naturreservat,

Finland
Kvarnsjö (sjö i Raseborg, Nyland),  (43,8 ha)
Kvarnsjön (Saltvik, Åland), sjö i Saltviks kommun, Åland,  (12,84 ha)

Sverige

Halland 
Kvarnsjön (Gunnarps socken, Halland, 633769-133371), sjö i Falkenbergs kommun,  (17,9 ha)
Kvarnsjön (Gunnarps socken, Halland, 634134-132303), sjö i Falkenbergs kommun,  (4,1 ha)
Kvarnsjön (Gällareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Kvarnsjön (Krogsereds socken, Halland, 632825-132809), sjö i Falkenbergs kommun, 
Kvarnsjön (Krogsereds socken, Halland, 633422-132690), sjö i Falkenbergs kommun, 
Stora Kvarnsjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (3,2 ha)

Småland 
Kvarnsjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (5,68 ha)
Kvarnsjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Kvarnsjön (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (12 ha)
Kvarnsjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun och Ljungby kommun,  (5,03 ha)
Kvarnsjön (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (28,1 ha)
Kvarnsjön (Ödestugu socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (7,78 ha)
Kvarnsjön (Hovmantorps socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (23,9 ha)
Kvarnsjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (28,2 ha)
Kvarnsjön (Tryserums socken, Småland, 644635-153870), sjö i Valdemarsviks kommun,  (14,9 ha)
Kvarnsjön (Tryserums socken, Småland, 644904-153923), sjö i Valdemarsviks kommun,  (3,56 ha)
Kvarnsjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (27,5 ha)
Kvarnsjön (Voxtorps socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (7,41 ha)
Kvarnsjön (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (27,8 ha)
Kvarnsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (40,7 ha)
Kvarnsjön (Törnsfalls socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (16,2 ha)
Kvarnsjön (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (16,6 ha)
Kvarnsjön (Furuby socken, Småland), sjö i Växjö kommun,

Västergötland 
Mellersta Kvarnsjön, sjö i Ale kommun,  (3,38 ha)
Nedre Kvarnsjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun och Kvarnsjöarnas naturreservat,  (5,27 ha)
Kvarnsjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (9,16 ha)
Stora Kvarnsjön (Erska socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Kvarnsjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Kvarnsjön (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (3,2 ha)
Kvarnsjön (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun,  (2,9 ha)
Kvarnsjön (Vättlösa socken, Västergötland), sjö i Götene kommun, 
Kvarnsjön (Undenäs socken, Västergötland, 650082-142617), sjö i Karlsborgs kommun, 
Kvarnsjön (Undenäs socken, Västergötland, 650580-142581), sjö i Karlsborgs kommun,  (9,75 ha)
Kvarnsjön (Undenäs socken, Västergötland, 651082-142464), sjö i Karlsborgs kommun och Laxå kommun,  (6,75 ha)
Kvarnsjön (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (0,2 ha)
Nedre Kvarnsjön (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun, 
Övre Kvarnsjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (8,37 ha)
Kvarnsjön (Tiveds socken, Västergötland, 651186-142685), sjö i Laxå kommun,  (6,07 ha)
Kvarnsjön (Tiveds socken, Västergötland, 651965-143027), sjö i Laxå kommun,  (30,6 ha)
Kvarnsjön (Fotskäls socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (12,3 ha)
Kvarnsjön (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Kvarnsjöarna, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (8,84 ha)
Kvarnsjön (Kalvs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Kvarnsjön (Mjöbäcks socken, Västergötland, 635463-132456), sjö i Svenljunga kommun,  (5,57 ha)
Kvarnsjön (Mjöbäcks socken, Västergötland, 635813-132602), sjö i Svenljunga kommun,  (8,42 ha)
Kvarnsjön (Mårdaklevs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (5,38 ha)
Lilla Kvarnsjön (Revesjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (6,97 ha)
Stora Kvarnsjön (Revesjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (82,3 ha)
Kvarnsjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (16,2 ha)
Kvarnsjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Kvarnsjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (16,1 ha)
Lilla Kvarnsjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun, 
Stora Kvarnsjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun, 
Kvarnsjön (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (3,31 ha)

Östergötland 
Kvarnsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (24,2 ha)
Kvarnsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Kvarnsjön (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Kvarnsjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (32,6 ha)
Lilla Kvarnsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (11,4 ha)
Stora Kvarnsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (17,6 ha)
Kvarnsjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (6,8 ha)
Kvarnsjön (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (4,3 ha)
Kvarnsjön (Västra Ny socken, Östergötland, 650308-145418), sjö i Motala kommun,  (10,3 ha)
Kvarnsjön (Västra Ny socken, Östergötland, 650438-145888), sjö i Motala kommun, 
Kvarnsjön (Östra Ryds socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun, 
Kvarnsjön (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (22,3 ha)
Kvarnsjön (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (30 ha)

Bohuslän 
Kvarnsjön (Romelanda socken, Bohuslän), sjö i Kungälvs kommun,  (16,62 ha)
Kvarnsjön (Ucklums socken, Bohuslän, 644241-127655), sjö i Stenungsunds kommun,  (3,6 ha)
Kvarnsjön (Ucklums socken, Bohuslän, 644328-127433), sjö i Stenungsunds kommun,  (21,9 ha)
Kvarnsjön (Ucklums socken, Bohuslän, 644634-127602), sjö i Stenungsunds kommun,  (9,4 ha)
Kvarnsjön (Ucklums socken, Bohuslän, 644955-127703), sjö i Stenungsunds kommun,  (7,96 ha)

Dalsland 
Kvarnsjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,

Södermanland 
Kvarnsjön, Tumba, sjö i Tumba i Botkyrka kommun,  (4,94 ha)
Kvarnsjön (Grödinge socken, Södermanland), sjö i Botkyrka kommun,  (6,18 ha)
Kvarnsjön, Gladö, sjö i Botkyrka kommun och Huddinge kommun,  (55,6 ha)
Kvarnsjön (Dunkers socken, Södermanland, 655741-155839), sjö i Flens kommun,  (17 ha)
Kvarnsjön (Dunkers socken, Södermanland, 656597-156007), sjö i Flens kommun, 
Kvarnsjön (Helgesta socken, Södermanland, 654617-156349), sjö i Flens kommun,  (11,7 ha)
Kvarnsjön (Helgesta socken, Södermanland, 654812-155652), sjö i Flens kommun,  (5,12 ha)
Kvarnsjön (Helgesta socken, Södermanland, 654866-155340), sjö i Flens kommun,  (13,7 ha)
Kvarnsjön (Hyltinge socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (5,16 ha)
Kvarnsjön (Mellösa socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (10 ha)
Kvarnsjön (Vadsbro socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (12,5 ha)
Kvarnsjön (Björnlunda socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (25,5 ha)
Kvarnsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (6,76 ha)
Kvarnsjön (Gryts socken, Södermanland, 655962-156353), sjö i Gnesta kommun,  (5,62 ha)
Kvarnsjön (Gryts socken, Södermanland, 656016-156567), sjö i Gnesta kommun,  (93,4 ha)
Lilla Kvarnsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (6,96 ha)
Stora Kvarnsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (49,1 ha)
Kvarnsjön (Torsåkers socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun och Nyköpings kommun,  (24,1 ha)
Kvarnsjön, Lissma, långsmal sjö vid Lissma i Huddinge kommun,  (14,5 ha)
Kvarnsjön (Stora Malms socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Kvarnsjön (Lunda socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (26,1 ha)
Kvarnsjön (Toresunds socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun,  (12,3 ha)
Kvarnsjön (Hölö socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (9,44 ha)
Kvarnsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (12,5 ha)
Kvarnsjön (Överjärna socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (20,9 ha)
Kvarnsjön (Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland), sjö i Trosa kommun, 
Kvarnsjön (Västra Vingåkers socken, Södermanland), sjö i Vingåkers kommun,  (9,49 ha)

Närke 
Kvarnsjön (Askersunds socken, Närke, 652993-145049), sjö i Askersunds kommun,  (9,25 ha)
Kvarnsjön (Askersunds socken, Närke, 653145-144374), sjö i Askersunds kommun,  (89,1 ha)
Kvarnsjön (Hammars socken, Närke, 650789-145254), sjö i Askersunds kommun och Motala kommun,  (32,2 ha)
Kvarnsjön (Hammars socken, Närke, 651419-145354), sjö i Askersunds kommun,  (8,54 ha)
Kvarnsjön (Hammars socken, Närke, 651960-144334), sjö i Askersunds kommun, 
Kvarnsjön (Hidinge socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,  (8,92 ha)
Kvarnsjön (Kils socken, Närke), sjö i Örebro kommun,

Västmanland 
Kvarnsjön (Arboga stad, Västmanland), sjö i Arboga kommun
Kvarnsjön (Kolsva socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun, 
Kvarnsjön (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Sala kommun, 
Nedre Kvarnsjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (6,46 ha)
Övre Kvarnsjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun och Smedjebackens kommun,  (8,44 ha)

Uppland 
Kvarnsjön, Saltsjö-Boo, sjö i Nacka kommun,  (7,3 ha)
Kvarnsjön (Edsbro socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Kvarnsjön (Frötuna socken, Uppland, 662480-166417), sjö i Norrtälje kommun, 
Kvarnsjön (Frötuna socken, Uppland, 662978-167010), sjö i Norrtälje kommun,  (4 ha)
Kvarnsjön (Knutby socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (6,71 ha)
Liss-Kvarnsjön, sjö i Uppsala kommun,  (1,5 ha)
Kvarnsjön (Djurö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (8,73 ha)
Kvarnsjön (Gustavsbergs socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (14,5 ha)
Kvarnsjön (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (12,7 ha)
Kvarnsjön (Österåkers socken, Uppland, 660220-165119), sjö i Österåkers kommun,  (15 ha)
Kvarnsjön (Österåkers socken, Uppland, 660683-164933), sjö i Österåkers kommun,  (3,4 ha)

Värmland 
Kvarnsjön (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (23,5 ha)
Kvarnsjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (1 km²)
Kvarnsjön (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (20,9 ha)
Kvarnsjön (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (38,3 ha)
Kvarnsjön (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (22 ha)

Dalarna 
Kvarnsjön (Floda socken, Dalarna, 670770-143612), sjö i Gagnefs kommun,  (43,3 ha)
Kvarnsjön (Floda socken, Dalarna, 671034-144287), sjö i Gagnefs kommun,  (24,2 ha)
Kvarnsjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (6,44 ha)
Kvarnsjön (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (14,5 ha)
Kvarnsjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (31,9 ha)
Kvarnsjön (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (5,3 ha)
Kvarnsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Kvarnsjön (Järna socken, Dalarna, 668835-140886), sjö i Vansbro kommun,  (29 ha)
Kvarnsjön (Järna socken, Dalarna, 671321-141608), sjö i Vansbro kommun,  (36,2 ha)
Kvarnsjön (Järna socken, Dalarna, 672196-141874), sjö i Vansbro kommun,  (29,6 ha)

Hälsingland 
Kvarnsjön (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (1,16 km²)
Kvarnsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (18,3 ha)
Kvarnsjön (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (36,5 ha)

Jämtland 
Kvarnsjön (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (36,6 ha)
Kvarnsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (7,54 ha)
Kvarnsjön (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (1,17 km²)

Medelpad 
Kvarnsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (13,8 ha)

Ångermanland 
Kvarnsjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (9,44 ha)
Kvarnsjön (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (42,7 ha)
Nedre Kvarnsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,42 ha)
Övre Kvarnsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,07 ha)
Kvarnsjön (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kvarnsjön (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,38 ha)

Västerbotten 
Kvarnsjön (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (7,92 ha)
Kvarnsjön (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (17,6 ha)

Lappland 
Kvarnsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,63 ha)
Kvarnsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (50,7 ha)

Se även 
Kvarnasjön
Kvarnträsket
Myllyjärvi
Kvarntjärn
Kvarsjön, sjö i Norrköpings kommun och Nyköpings kommun,  (20,7 ha)
Kvarnsjöarnas naturreservat, naturreservat i Skepplanda socken och Ale kommun, 
Granlund och Kvarnsjön, småort i nordöstra delen av Nyköpings kommun i Södermanlands län, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn